Дон «Монк» Мейнек (; 30 октября 1930, Дейтон, Огайо — 3 сентября 2013, Дейтон, Огайо) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Форт-Уэйн Пистонс» и «Рочестер / Цинциннати Роялз».

Биография 

Играл на позициях тяжёлого форварда и центрового. Мейнек был выбран на драфте НБА 1952 года клубом «Форт-Уэйн Пистонс» и в своём дебютном сезоне получил первую в истории НБА награду Новичок года НБА. В том же сезоне он стал лидером лиги по количеству персональных фолов и дисквалификаций. За первый год в НБА он получил 26 дисквалификаций и до сих пор удерживает рекорд НБА по количеству дисквалификаций, полученных за один сезон.

Ссылки 
 Where Are They Now- Don Meineke @ nbrpa.com
 Career stats at basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Дейтон Флайерс» (баскетбол)
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Рочестер Роялз»
Игроки «Цинциннати Роялз»